Список альбомов № 1 в США в 1977 году (#1 1977 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1977 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 31 неделю на первом месте пробыл альбом «Rumours» группы Fleetwood Mac (включая 2 недели № 1 в 1978 году). К 1987 году во всём мире было продано 20 млн.экз., к 1997 году — около 25 млн.экз. к 2004 году — около 30 млн.экз., и к 2009 — около 40 млн.экз.

Список 1977 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1977 года по версии Billboard
 Список синглов № 1 в США в 1977 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1977 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1977 года